

Дуліттл — місто, штат Міссурі
 Дуліттл — переписна місцевість, штат Техас